Die Hundeartigen (Caniformia, in älterer Literatur auch Canoidea) sind eine Unterordnung innerhalb der Ordnung der Raubtiere (Carnivora). Sie besitzen meistens eine spitze Schnauze und sind häufig Zehengänger, deren Krallen sich nicht einziehen lassen (im Gegensatz zu ihrer Schwestergruppe, den Katzenartigen (Feliformia)). Auch die Robben entwickelten sich aus hundeartigen Vorfahren und sind daher mit ihren drei Familien dieser Gruppe zuzuordnen.

Systematik 
Die Hundeartigen werden in folgende Familien unterteilt:
 Hunde (Canidae)
 Bären (Ursidae)
 Walrosse (Odobenidae)
 Ohrenrobben (Otariidae)
 Hundsrobben (Phocidae)
 Kleine Pandas (Ailuridae)
 Skunks oder Stinktiere (Mephitidae)
 Kleinbären (Procyonidae)
 Marder (Mustelidae)

Zwei weitere Familien, die Amphicyonidae („Bärenhunde“) und die Hemicyonidae („Hundebären“), sind im Miozän ausgestorben.
Eine weitere ausgestorbene Gruppe sind die möglicherweise paraphyletischen Amphicynodontidae, die entweder den Bären oder den Robben nahe stehen.

Phylogenie 
Die wahrscheinlichen verwandtschaftlichen Beziehungen zeigt das folgende Diagramm:

Literatur 
 D. E. Wilson, D. M. Reeder: Mammal Species of the World. Johns Hopkins University Press, 2005, ISBN 0-8018-8221-4.

Einzelnachweise 

Raubtiere